Фенеридис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Фенеридис, Алекс (род. 1989) — новозеландский футболист.
 Фенеридис, Аркадиос (1908—2007) — новозеландский шахматист.
 Фенеридис, Сергиос (род. 2004) — кипрский футболист.